Mott kan syfta på:

 Mott (insekt) –  en familj i insektsordningen fjärilar
 Mott (musikalbum) – en skiva av Mott the Hoople
 Mott, North Dakota – en stad i Hettinger County, USA

Se även 
 Mot